Die OHL-Saison 1990/91 war die 11. Spielzeit der Ontario Hockey League (OHL). Die Oshawa Generals gewannen als punktbestes Team der regulären Saison die Hamilton Spectator Trophy. Im Playoff-Finale unterlagen sie allerdings den Sault Ste. Marie Greyhounds, die sich somit ihren zweiten J. Ross Robertson Cup sicherten.

Änderungen 
Die Detroit Compuware Ambassadors kamen als neues Franchise zur OHL hinzu und erhöhten die Teilnehmerzahl auf 16 Mannschaften.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte
Erläuterungen:       = Playoff-Qualifikation,       = Hamilton-Spectator-Trophy-Gewinner

Leyden Division

Emms Division

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Play-offs

Play-off-Baum

J.-Ross-Robertson-Cup-Sieger

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Auszeichnungen

All-Star-Teams

Vergebene Trophäen

Siehe auch 
 Saison 1990/91 der Québec Major Junior Hockey League
 Saison 1990/91 der Western Hockey League
 Memorial Cup 1991

Weblinks 
 OHL 1990/91 bei hockeydb.com

Einzelnachweise 

OHL-Saison
Eishockeysaison 1990/91